katarynka – instrument muzyczny
 Katarynka – polska nowela
 Pod Katarynką – grupa polskich futurystów
 Katarynka – polski film obyczajowy z 1967 roku